Константи́н Петро́вич Бара́нов (11 января 1982, Омск, СССР) — российский хоккеист. Чемпион России 2004 года. Чемпион Белоруссии 2012 года. Вице-чемпион Белоруссии 2013 года. Чемпион Казахстана 2016 и 2019 года. Вице-чемпион Казахстана 2017 года.

Карьера

Личная жизнь 
 Женат, две дочери. Супруга — Ольга Баранова, тренер Омской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике.

Достижения 
 Чемпион России сезона 2003/2004 в составе омского «Авангарда»
 11 декабря 2011 года в матче Белорусской экстралиги между хоккейными клубами «Металлург-Жлобин» и «Неман» к 23-й минуте забросил 4 шайбы (т. н. покер)
 Чемпион Белоруссии сезона 2011/2012 в составе ХК «Металлург-Жлобин»
 Вице-чемпион Белоруссии сезона 2012/2013 в составе ХК «Металлург-Жлобин»
 Серебряный призёр Континентального кубка по хоккею сезона 2012/2013
 Чемпион Казахстана сезона 2015/2016 в составе ХК «Бейбарыс»
 Вице-чемпион Казахстана сезона 2016/2017 в составе ХК «Бейбарыс»
 Лучший снайпер Чемпионата Казахстана сезона 2016/2017
 Серебряный призёр Континентального кубка по хоккею сезона 2016/2017
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана сезона 2017/2018 в составе ХК «Бейбарыс»
 Чемпион Казахстана сезона 2018/2019 в составе ХК «Бейбарыс»

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВХЛ
 Профиль на сайте r-hockey.ru
 

Хоккеисты России
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Дмитров»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Саров»
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Бейбарыс»